

Населені пункти та їхні частини
 Станово — село в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Станово — село в гміні Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Станово — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки